Ženská čtyřhra Internationaux de Strasbourg 2022 probíhala ve druhé polovině května 2022. Do deblové soutěže štarsburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chilsko-americký pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Elise Mertensová mohla v případě postupu do finále vystřídat Siniakovou na čele světové deblové klasifikace. S Francouzkou Parryovou však vypadly v semifinále.

Vítězem se stal nenasazený americko-australský pár Nicole Melicharová-Martinezová a Darja Savilleová, který ve finále zdolal česko-indické turnajové jedničky Lucii Hradeckou se Saniou Mirzaovou. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a trofej získaly na prvním společně odehraném turnaji. Melicharová-Martinezová na okruhu WTA Tour vybojovala jedenáctý deblový titul a pro Savilleovou to bylo třetí takové turnajové vítězství. Obě ve Štrasburku triumfovaly podruhé, když Savilleová vyhrála již v roce 2019 a Melicharová-Martinezová v sezóně 2020.

Nasazení párů 

  Lucie Hradecká /  Sania Mirzaová (finále)
  Šúko Aojamová /  Čan Chao-čching (čtvrtfinále)
  Sü I-fan /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Latisha Chan /  Samantha Stosurová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2022
WTA Tour 2022